Juri Owtschinnikow ist der Name folgender Personen:

* Juri Anatoljewitsch Owtschinnikow (1934–1988), sowjetischer Biochemiker
 Juri Lwowitsch Owtschinnikow (* 1950), sowjetischer Eiskunstläufer